Circolo della Caccia (Bologna)
Circolo della caccia (Roma)